Украинская фамилия. Возможно, происходит от имени собственного Супрун — в украинских (малороссийских) исторических песнях он нападает на крымских татар во главе отряда Запорожского Войска и терпит поражение.

Белорусский вариант — Супруненка. Распространена также в России.

Известные носители 
 Супруненко, Александр Иванович (род. 1971) — украинский политик.
 Супруненко, Андрей Петрович (1829? — после 1879) — российский государственный и военный деятель, Томский губернатор.
 Супруненко, Владимир Валерьевич — советский поэт.
 Супруненко, Дмитрий Алексеевич (1915—1990) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН БССР.
 Супруненко, Николай Иванович (1900—1984) — украинский советский историк, академик АН УССР.
 Супруненко, Пётр Михайлович (1893—1938) — советский и российский учёный в области механики.

Примечания